Sony VENICE CineAlta - это серия профессиональных цифровых кинокамер, производимых Sony, которые позволяют снимать практически в любом современном формате, включая анаморфные форматы, с любым соотношении сторон с оптикой для «полного кадра» и для формата Super35.

Концепт 

CineAlta - это торговая марка, используемая Sony для описания различных продуктов, задействованных в киноиндустрии. К торговой марке CineAlta относиться: камеры, видеокамеры, рекордеры, киносерверы и проекторы. «CineAlta» - это портмоне от слова Cine (кинематография) и итальянского слова Alta означающего «высокий».

Список камер CineAlta 
Все камеры произведены Sony, за некоторым исключением:
 VENICE (2015)
 F55/F5 (2014)
 NEX-FS700 (2011)
 F65 (2011)
 PMW-F3 (2010)
 SRW-9000PL (2010)
 PMW-500 (2010)
 PDW-F800/700 (2008-2009)
 F35/F23 (2008)
 PMW-EX3 (2008)
 PMW-EX1/EX1R (2006, EX1R in 2009)
 HDW-F900R (2006)
 PDW-F350/F330 (2006)
 HDC-F950 (2003)
 HDW-F900 (2000)

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 О камере на официальном сайте СОНИ

Видеокамеры
Видеостандарты